Distrito de Azángaro puede referir a dos distritos del Perú:
 al Distrito de Azángaro de la Provincia de Azángaro, en el Departamento de Puno; y
 al Distrito de Azángaro de la Provincia de Yauyos, en el departamento de Lima.